Поросль в ботанике
Mолодые побеги растений:
 Корневая поросль — надземные побеги, вырастающие из придаточных почек, образующихся на корнях некоторых растений
 Пневая поросль — молодые побеги, развивающиеся из придаточных почек на пне у многих лиственных деревьев.
Населенные пункты
 Мещерская Поросль — прежнее название города Горбатова.
 Поросль — посёлок в Кривском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.

Другое
 Поросль (другое название — «Гимназисты») — советский литовский фильм 1982 года

См. также 
 Поросля

Примечания